Muschler ist der Familienname folgender Personen:

Fritz Muschler (1945–2010), deutscher Komponist
Gottlob Muschler (1891–1975), deutscher Landwirt, MdL Württemberg
Reinhold Conrad Muschler (1882–1957), deutscher Botaniker und Schriftsteller